Bücker est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carl Clemens Bücker (1895-1976), pilote, concepteur d’avions et entrepreneur allemand ; 
  (1969-), régisseur de théâtre allemand ;
  (1930-2013), footballeur allemand ;
  (1922-), handballeur allemand ;
  (1922-2008), sculpteur, peintre et calligraphe allemand ;
  (ca. 1696-après 1723), cartographe allemand ;
  (1927-2001), avocat allemand et directeur du Bundestag ;
  (1959-), joueur d'échecs allemand et auteur de livres d'échecs allemand ;
  (1984-), journaliste et blogueuse allemande ;
 Theo Bücker (1948-), footballeur et entraîneur allemand.

Industrie 
 Bücker Flugzeugbau, usine de construction aéronautique allemande de Carl Clemens Bücker, active entre 1933 et 1945 :
 Bücker Bü 131, biplan d’entraînement construit par Bücker Flugzeugbau ;
 Bücker Bü 133, biplan monoplace d’entraînement construit par Bücker Flugzeugbau ;
 Bücker Bü 181, monoplan biplace d’écolage et d’entraînement construit par Bücker Flugzeugbau.

Patronyme germanique